(1497)
 Датско-шведская война (1501—1512)
 
 Война за независимость Швеции (1521—1523)
 Северная семилетняя война (1563—1570)
 Кальмарская война (1611—1613)
 Датско-шведская война (1643—1645) — часть Тридцатилетней войны (1618—1648)
 Датско-шведская война (1657—1658) — часть Северной войны (1655—1660)
 Датско-шведская война (1658—1660) — часть Северной войны (1655—1660)
 Датско-шведская война (1675—1679) — часть Голландской войны (1672—1679) 
 Великая Северная война (1700—1721)
 Датская кампания (1700)
 Датско-шведская война (1788—1789) — часть Русско-шведской войны (1788—1790)
 Датско-шведская война (1808—1809) — часть Русско-шведской войны (1808—1809) и Франко-шведской войны (1805—1810)
 Война шестой коалиции (1813—1814)

Войны между странами